Die Ladies German Open 2004 waren ein Damen-Sandplatzturnier. Das WTA-Turnier der Kategorie Tier I war Teil der WTA Tour 2004 und fand vom 1. bis 9. Mai 2004 in Berlin statt.

Den Titel im Einzel gewann Amélie Mauresmo gegen Venus Williams durch walk-over. Das Doppelfinale gewann die Paarung Nadja Petrowa/Meghann Shaughnessy mit 6:2, 2:6 und 6:1 gegen Janette Husárová und Conchita Martínez.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Ladies German Open 2004 fand vom 1. bis 3. Mai 2004 statt. Ausgespielt wurden zwölf Plätze für das Einzel und ein Platz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
German Open 2004